Einar Hansen – calciatore faroese (n. 1892)
Einar Hansen – calciatore faroese (n. 1988)